Center Point, une ville du comté de Jefferson, en Alabama.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Howard en Arkansas.
 Center Point, une ville du comté de Clay, en Indiana.
 Center Point, une ville du  comté de Linn, en Iowa.
 Center Point, une communauté non constituée en municipalité, de la paroisse des Avoyelles, en Louisiane.
 , une ancienne ville du comté d'Atchison dans le Missouri.

Homonymie de toponyme